Alte St.-Laurentius-Kirche ist der Name folgender ehemaliger Kirchen:

 Alte St.-Laurentius-Kirche (Rösenbeck)
 Alte St.-Laurentius-Kirche (Sulgen)